Livry kan syfta på:
 Livry, Calvados
 Livry, Nièvre